Medaglia al merito militare – onorificenza austriaca
 Medaglia al merito militare – onorificenza del principato vescovile di Bamberga
 Medaglia al merito militare – onorificenza kazaka
 Medaglia al merito militare – onorificenza maliana